Ю́рий Про́хоров:
 Прохоров, Юрий Александрович (род. 1929) — советский и российский физик.
 Прохоров, Юрий Вадимович (род. 1991) — российский саночник. Чемпион мира 2019 года в командных соревнованиях. Член сборной РФ по санному спорту. 
 Прохоров, Юрий Валентинович (род. 1960) — российский инженер-конструктор, менеджер и государственный деятель в области связи и информационных технологий.
 Прохоров, Юрий Васильевич (1929—2013) — российский математик; его именем названы Теорема Прохорова и Метрика Прохорова.
 Прохоров, Юрий Геннадьевич (род. 1964) — российский математик, член-корреспондент РАН (2019).
 Прохоров, Юрий Евгеньевич (род. 1948) — ректор Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина.
 Прохоров, Юрий Николаевич (1940—2019) — советский и российский актёр.
 Прохоров, Юрий Павлович (1957—2017) — советский футболист, тренер.